

Géographie 

 Degen est une commune suisse du canton des Grisons

Patronyme 

 Árpád von Degen (1866-1934), botaniste hongrois
 David Degen est un joueur de football suisse, c'est le frère de Philipp
 Hans Degen (1899-1971) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 Ion Lazarevitch Degen (1925-2017), écrivain, médecin et tankiste soviétique
 Jakob Degen (1760-1848), inventeur suisse-autrichien, un des pionniers de l'aéronautique
 Philipp Degen est un joueur de football suisse

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme